Са́ймон Пегг (, имя при рождении Саймон Джон Бэкингем, ; род. 14 февраля 1970, Брокворт, Глостершир, Англия, Великобритания) — британский актёр, комик, сценарист, писатель, продюсер и режиссёр. Наиболее известен по работам в фильмах «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Армагеддец», «Звёздный путь», а также в серии фильмов «Миссия невыполнима».

Биография и карьера 

Мать — Джиллиан Розмари (урождённая Смит), — государственная служащая; отец — Джон Генри Бекингем, — джазовый музыкант и продавец клавишных инструментов. Родители развелись, когда Саймону было семь лет, а сам он принял новую фамилию матери (Пегг) после её повторного замужества.

Пегг учился в школах Castle Hill Primary School, Brockworth Comprehensive Secondary School и The King's School в Глостере, а затем в колледже Stratford-upon-Avon. В Бристоле работал в британском магазине Debenhams, в мужском отделе. В Бристольском университете Пегг изучал драму, а его диссертация носила название «Марксистский краткий обзор популярного кино семидесятых и гегемонистского дискурса».

В 1993 году Саймон переехал в Лондон и начал выступать как артист стендап комедии. В 1995 году он перешёл на телевидение, где снялся в скетч-шоу «Six Pairs of Pants», на съёмках которого познакомился с Эдгаром Райтом и Джессикой Стивенсон.

С 1998 по 2004 год Пегг регулярно появлялся в программе The 99p Challenge на радиостанции BBC Radio 4. В 1999 году он стал одним из создателей ситкома «Долбанутые», за появление в котором был номинирован как лучший новый комик на British Comedy Awards. К этому проекту Саймон привлёк своего лучшего друга — Ника Фроста.

В 2002 году Пегг проходил кастинг на фильм «Реальная любовь», но роль отошла Роуэну Аткинсону.

Успех к комедийному дуэту Пегга и Фроста пришёл после выхода в апреле 2004 года романтической зомби-комедии «Зомби по имени Шон», где сценаристами выступили Саймон и режиссёр фильма Эдгар Райт. После съёмок Саймон говорил, что ему понравилось играть Шона, так как он, по его словам, не сильно отличается от него.

В 2006 году Саймон сыграл Бенджи Данна, помощника героя Тома Круза, в фильме «Миссия невыполнима 3». Несколько лет спустя актер вернётся к этой роли в фильмах «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Миссия невыполнима: Последствия».

Также, в 2006 году Пегг и Райт завершили свой второй фильм — «Типа крутые легавые», выпущенный в феврале 2007 года, где также принял участие Ник Фрост.

В 2007 году Саймон снялся в фильмах «Спокойной ночи» и «Беги, толстяк, беги». В 2008 году вместе с Кирстен Данст и Меган Фокс принял участие в романтической комедии «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть».

В 2009 году Саймон исполнил роль инженера Монтгомери Скотта в фильме «Звёздный путь». Через 4 года состоялась премьера продолжения картины, получившего название «Стартрек: Возмездие».

В 2011-м Саймон Пегг и Ник Фрост написали сценарий и сыграли главные роли в роуд-муви «Пол: Секретный материальчик», где их герои ездят по Америке вместе с инопланетянином. В 2012 году Пегг, Фрост и Райт сняли фильм «Армагеддец», выход которого состоялся 23 августа 2013 года. Таким образом, была завершена трилогия «Кровь и мороженое» (Первые две части «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые»).

С 2014 по 2018 год, (помимо двух фильмов франшизы «Звёздный путь» и двух - из серии «Миссия невыполнима»), актер снялся в таких картинах, как «Путешествие Гектора в поисках счастья», «Всё могу», «Звёздные войны: Пробуждение силы», «Конченая» и «Первому игроку приготовиться».

2020 год ознаменовался для Пегга выходом фильма «Тёмное наследие». Его премьера состоялась в рамках кинофестиваля Трайбека. В России триллер доступен на цифровых платформах. Лента повествует о девушке (Лили Коллинз), которой отец оставляет неожиданное наследство в виде мужчины (Пегг), запертого в подвале. Актеру потребовалось 6 месяцев, чтобы физически перевоплотиться в своего персонажа: сбросить 12 кг и довести уровень жира в организме до 8%.

Личная жизнь 
Саймон Пегг женат на Морин Макканн. Свадьба прошла 23 июля 2005 года в Глазго, шафером жениха был Ник Фрост.

6 июля 2009 года Саймон объявил на своём официальном сайте, что его жена Морин Макканн родила дочь Матильду.

В фильме Типа крутые легавые в эпизодической роли приняла участие мама Саймона.

Пегг заявил на своей личной странице в Твиттере, что он атеист.

Подружившись с Крисом Мартином, Саймон стал почётным членом группы Coldplay, и иногда во время их концертов поднимается на сцену и аккомпанирует на гармонике. Пегг является крёстным отцом Эппл, первенца Мартина и Гвинет Пэлтроу, а Мартин и Пэлтроу — крёстными родителями дочери Саймона Матильды.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Сайт Саймона Пегга

Артисты, известные под псевдонимами
Комики Великобритании
Выпускники Бристольского университета
Киноактёры Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино за лучший сценарий